Червоный Шлях (), село, 
Меловский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320284004. Население по переписи 2001 г. составляет 18 (10/8 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Червоный Шлях находится на берегу реки Северский Донец.
На противоположном берегу много озёр, болот, поросших лесом (ольха).
Ближайший мост – 7 км. На юго-западе дубовый лес.

Происхождение названия 
Происходит от  — красный путь.

Экономика 
В селе есть овце-товарная ферма.

Достопримечательности 
 В окрестностях многочисленные меловые отложения.
 Малобудковское погребение по обряду кремации было обнаружено Ю. В. Буйновым у села Червоный Шлях.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района